Jero (vliegtuigfabrikant), de eerste volwaardige vliegtuigenfabriek van België.
 Jero (zanger), een Japans-Amerikaanse enka-zanger.